ITU — сокращение:

 Международный союз электросвязи (ITU)
 Международный союз триатлона (ITU)
 Стамбульский технический университет (ITU)